16. Mistrzostwa Europy juniorów w saneczkarstwie 1970 miały odbyć się w Villard-de-Lans, we Francji. Zawody zostały odwołane. Planowano rozegrać trzy konkurencje: jedynki kobiet, jedynki mężczyzn oraz dwójki mężczyzn.

Przypisy 

Mistrzostwa Europy juniorów w saneczkarstwie
1970 w sportach zimowych
1970 we Francji